Wiels kan verwijzen naar:

 WIELS, een centrum voor hedendaagse kunst in Brussel

en als achternaam naar de volgende personen:
 Helmin Wiels (1958 - 2013), Curaçaos politicus en leider van Pueblo Soberano
 Marvelyne Wiels (1963), gevolmachtigd minister van Curaçao te Den Haag en zus van Hermin Wiels
 Miguel Wiels (1972), Vlaams artiest, componist en producent

En de volgende fictieve personages:
 Anneke Wiels uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed